Боян Димев Биолчев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Биолчев е роден в град Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония в семейството на Димитър Биолчев от големия род Биолчеви. Учи в българската гимназия в Солун, където е съученик с Гоце Делчев. Присъединява се към ВМОРО. Противопоставя се на действащата в Прилеп сръбска пропаганда след откриването на сръбското училище в 1897 година, след което бяга в България. Участва в аферата „Мис Стоун“ и са му поверени 1000 лири от откупа ѝ. Подкрепя фракцията на Яне Сандански в македоно-одринското освободително движение. Близък е на Туше Делииванов.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Нестроевата рота на 6 охридска дружина. Участва в Първата световна война. След войната се установява в София и членува в Илинденската организация. Умира при катастрофа край Пловдив в 1933 година.

Боян Биолчев е дядо на Боян Биолчев, български филолог и ректор на Софийския университет.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Боян
Македоно-одрински опълченци
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Участници в аферата „Мис Стоун“
Български военни дейци от Първата световна война
Дейци на Илинденската организация
Санданисти
Жертви на пътнотранспортни произшествия в България
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония в София
Починали в Пловдив